«Предупреждение» () — телефильм, 16 серия 2 сезона телесериала «За гранью возможного» 1963—1965 годов. Режиссёр: Герд Освальд. В ролях — Дьюи Мартин, Мэри Мерфи, Уильям Бренли, Дороти Грин, Эмма Тайсон.

Вступление

Сюжет 
Джим Дэрси, пилот исследовательского самолёта, оснащённого ракетным двигателем X-15, и его жена Линда пойманы во временну́ю ловушку за 10 секунд до времени их посадки и наблюдают, что время ускоряется, чтобы догнать их приблизительно за 1 секунду каждые 30 минут. Во время, оставшееся до возвращения, чтобы синхронизироваться с нормальным течением времени, они видят, что их дочь будет сбита грузовиком. Но попытка остановить несчастный случай могла означать, что они останутся навсегда в ловушке времени. Джим и Линда должны вернуться в положении, в котором они были пять часов назад прежде, чем время «нагонит» их.

После контакта с призраком (показанным как изображение-негатив), который испытал ту же самую ситуацию некоторое время назад и НЕ разобрался в ней вовремя, Джим наконец приходит к способу спасти свою дочь от смерти. Он натягивает привязные ремни автомобиля от заднего колеса до ручного тормоза военного грузовика. Не имея больше времени, пилот и его жена торопятся назад в своё время. Когда время синхронизируется, грузовик несется вперед, но придуманная Джимом конструкция срабатывает как экстренное торможение, останавливая грузовик. Его дочь в безопасности, мир возвращается к нормальному течению времени, но никто, кроме Джима и Линды, не стал мудрее.

Заключительная фраза

Интересные факты 
 Оригинальное название этой серии — «Гордиев узел». Гордиев узел — это легенда, связанная с Александром Великим. Это название часто используется как метафора для тяжелой проблемы, решённой смелым ходом.
 Подобный сюжетный ход есть и в одном из фильмов нового, цветного телесериала «За гранью возможного» — «Виртуальное будущее» (8 серия 1 сезона), в котором главный герой получает возможность видеть заранее, что произойдет в будущем, но должен как можно быстрее придумать, как решить сложившуюся проблему, так как он видит своё собственное убийство.

Ссылки 
 The Premonition  (англ.) на сайте IMDb.com 
 The Premonition (англ.) на сайте TV.com 
 The Premonition  (англ.) на сайте ShareTV.org 

Телефильмы по алфавиту
Телефильмы 1965 года
Телефильмы США
Фантастические фильмы 1965 года
Научно-фантастические фильмы США
Серии телесериала «За гранью возможного» (1963—1965)